Ранко — озеро в провинции Ранко (область Лос-Риос, Чили). Площадь водосбора — 10 000 км².

География 

Озеро является четвертым по величине озером Чили. Географически лежит в предгорье между Продольной долиной и Андами. Озеро имеет ряд островов, крупнейший из которых Гуапи. Сток по реке Рио-Буэно, которая впадает в Тихий океан в районе мыса Эскалера. На юго-западном берегу озера находится посёлок Лаго-Ранко, на юго-восточном — Раньинауэ, на западном — Пуэрто-Нуэво, на северном — Футроно, на северо-восточном — Льифен.

Примечания 

Бассейн Рио-Буэно
Озёра области Лос-Риос